Miejscowości w USA:
 Bodcaw – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Nevada
Gminy w USA:
 Bodcaw (ang. Bodcaw Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Hempstead